Malloch ist der Nachname von:
 Mark Malloch Brown, Baron Malloch-Brown (* 1953), britischer Journalist, Ökonom und UN-Spitzenfunktionär
 Ted Malloch (* 1952), US-amerikanischer Unternehmer, Hochschulprofessor und Buchautor

Siehe auch: Mallock